Семрино:

 Семрино — посёлок в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Семрино — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в Гатчинском районе Ленинградской области.